Бочечковский сельский совет () — входит в состав
Конотопского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельский совета находится в 
с. Бочечки
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Бочечки

Примечания 

Местные советы (Конотопский район)